Fosso ima više značenja:
 Fosso, Pesaro-Urbino
 Fosso, Terni